Тирапу ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вальдисарбе. Занимает площадь 5,62 км². Население — 58 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Tirapu

Муниципалитеты Наварры